Abaixo está a lista de países por número total de heliportos baseado na The World Factbook  acessado em Maio de 2009.

Referências

 
Heliportos
Heliportos